Viver kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Viver (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Viver (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar